Барка:
 Барка — речное несамоходное грузовое судно, применявшееся на российских реках.
 Барка — итальянская парусно-гребная беспалубная рыболовная лодка.

Топонимы 
 Барка — город в Омане.
 Барка — арабское название исторической области (в некоторые периоды административной единицы различных государств) Киренаики.
 Барка — город в Киренаике, известный с периода Античности.
 Барка — плоскогорье в Киренаике.
 Барка — река в Эритрее и Судане.
 Барка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Барка — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Барка — река в России, протекает в Вологодской и Ярославской областях.

Персоналии 
 Барка — династия государственных деятелей Карфагена:
 Гамилькар Барка
 Ганнибал Барка
 Барка — абхазский дворянский род.
 Барка, Василий (1908—2003) — украинский поэт, прозаик, переводчик, религиозный мыслитель.
 Барка, Фабрицио (род. 1954) — итальянский экономист и политик.
 Барка, Эмеше (род. 1989) — венгерская спортсменка (борьба), чемпионка Европейских игр, призёрка чемпионатов мира и Европы.

См. также 
 Барк (значения)
 Баркас (значения)